Наклеп:
 Юридичний термін:
 Наклеп — поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу.
 У металознавстві:
 Наклеп (металознавство) — зміна структури і, отже, властивостей металів (сплавів), спричинювана їхнім пластичним деформуванням.

Багатозначні терміни